Ciniru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciniru, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciniru, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar